Cyrille Pomès, auteur et dessinateur de bande dessinée français
 Félix de Pomés, footballeur, escrimeur, peintre, acteur et directeur de cinéma espagnol
 Josep Maria Corredor i Pomés, écrivain et traducteur catalan
 Mathilde Pomès, critique littéraire, traductrice, épistolière et poétesse française